LeCroy se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Mary LeCroy
 Sara E. LeCroy